Филипп-Эмманюэль-Фердинанд-Франсуа де Крой (; 29 октября 1641 — 22 декабря 1718, Париж), 4-й граф, затем 1-й принц де Сольр — французский генерал, рыцарь орденов короля.

Биография 

Сын Филиппа-Эммануэля де Кроя, графа де Сольр, и Изабель-Клер де Ганд-Вилен.

Граф ван Бюрен, барон де Молембе и Бофор, сеньор де Конде, Монтиньи, Фран, Виллан, Брюэ, и прочее. Наследственный великий ловчий графства Эно.

Офицер испанской армии. Участвовал в Голландской войне, в марте 1677 был взят в плен французами при сдаче Валансьена.

14 ноября 1677 графство Сольр было возведено Карлом II в ранг княжества.

В 1688 году принят на французскую службу, 20 октября произведен в бригадиры, 24-го назначен полковником вновь сформированного валлонского пехотного полка своего имени.

31 декабря 1688 пожалован в рыцари ордена Святого Духа.

В 1690 году служил в Мозельской армии маршала Буфлера, участвовал в осаде Монса. В 1691 году находился во Фландрской армии маршала Люксембурга, в 1692 участвовал в осаде и взятии города и цитадели Намюра, затем в битве при Стенкерке.

30 марта 1693 произведен в лагерные маршалы. 27 апреля определен во Фландрскую армию, был ранен в сражении при Неервиндене, участвовал в осаде и взятии Шарлеруа.

5 ноября 1693 назначен губернатором Перонны, Мондидье и Руа, и генеральным наместником Пикардии департамента Сантера.

В 1694 в составе Фландрской армии под командованием маркиза де Лавалета участвовал в защите оборонительных линий. В 1695 служил в той же армии под командованием маршала Вильруа, был при бомбардировке Брюсселя.

В 1696—1697 служил в Маасской обсервационной армии маршала Буфлера.

29 января 1702 произведен в генерал-лейтенанты армий короля. Служил во Фландрской армии герцога Бургундского, участвовал в разгроме голландцев при Нимвегене. В 1703 году сражался под командованием Вильруа при Экерене, после чего оставил военную службу.

Семья 

Жена (7.10.1672): Анна-Мария-Франсуаза де Бурнонвиль (8.02.1657—1727), дочь князя Александра II де Бурнонвиля и Жанны Эрнестины Франсуазы д'Аренберг

Дети:

 Филипп-Вольфганг де Крой (12.10.1674—28.06.1676)
 Филипп-Александр де Крой (28.12.1676—31.10.1723), принц де Сольр. Жена (18.12.1716): графиня Мария-Маргарита-Луиза де Миллендонк (1691—1768), дочь графа Луи Германа Франсуа де Миллендонк и Изабеллы Терезы де Майи
 Альбер-Франсуа де Крой-Сольр (ум. 11.09.1709)
 Александр-Жан-Франсуа де Крой (1680—11.08.1744), граф де Бофор
 Изабелла-Александрина де Крой (1681—1718). Муж (12.01.1714): Шарль-Филипп де Монморанси (1671—1716), принц де Робек
 Мария-Тереза де Крой. Монахиня
 Жозефина-Шарлотта де Крой (15.11.1693—26.09.1774). Аббатиса капитула в Мобёже

Литература 

 , p. 657 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 70—71 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 588
 , pp. 439—440

Офицеры Испании
Генералы Франции XVIII века
Участники Голландской войны
Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство
Дом де Крой